Макси́м Анато́льевич Каза́к (, Москва) — российский историк, кандидат исторических наук. C апреля 2011 года — ректор КГУ им. К. Э. Циолковского.

Биография 
В 1983 году окончил исторический факультет КГПИ им. К. Э. Циолковского. В вузе работает с января 1990 года. В сфере научных интересов М. А. Казака находится политическая и социокультурная история Южной Азии. 16 мая 1997 года в Институте востоковедения РАН защитил диссертацию «Формирование и развитие системы народного образования в Пакистане» на соискание учёной степени кандидата исторических наук. В 1997—2011 годах декан исторического факультета КГПУ им. К. Э. Циолковского.

Избран ректором Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского 12 апреля 2011 года на конференции научно-педагогических работников, сотрудников и студентов университета. Переизбран на новый срок 9 июня 2016 года.

Ректор университета 
М. А. Казак стал инициатором значительных структурных изменений в университете: все сохранявшиеся в вузе факультеты были преобразованы в институты. Факультет начального образования в 2012 году преобразован в институт педагогики, исторический факультет и факультет практической психологии в 2014 году — в институт истории и права и институт психологии соответственно, физико-математический и инженерно-педагогический факультеты объединены в физико-технологический институт. 1 октября 2020 года в институты были реорганизованы два последних факультета: факультет иностранных языков — в институт лингвистики и мировых языков, филологический факультет — в институт филологии и массмедиа, тогда же физико-технологический институт преобразован в инженерно-технологический.

По инициативе ректора Казака в 2012 году в институте естествознания университета была начата подготовка студентов по направлению «лечебное дело». 1 октября 2020 года на основе отделения «лечебное дело» был образован медицинский институт.

Благодаря М. А. Казаку  значительно улучшилась материальная база университета: введены в строй два новых студенческих общежития: в 2015 году — 14-этажное здание на 884 места, рядом с основным учебным корпусом, в 2016 — 5-этажное здание на 225 мест на улице Кутузова г. Калуги, также завершено строительство собственного бассейна университета на правобережье Калуги.

По инициативе Максима Казака на пересечении улиц Степана Разина и Тульской в 2016 году был построен новый учебный корпус. Здание имеет переменную этажность (6 и 9 этажей), его общая площадь составляет 18,7 тысяч м2. С вводом в строй этого корпуса общая площадь учебных зданий университета увеличилась более чем в два раза, полностью удовлетворив потребности вуза в помещениях. В связи с чем ректор Казак предложил отказаться от использовании удалённых отдельно стоящих корпусов, расположенных на улице Советской, д. 20 и переулке Теренинском, д. 6.

Награды и почётные звания 
 Награждён Почётной грамотой Губернатора Калужской области (2015).
 Награждён медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени (2016).
Награждён медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» второй степени (2021).

Примечания

Источники 
 Официальный сайт университета

Востоковеды России
Ректоры Калужского государственного университета
Преподаватели Калужского государственного университета
Выпускники Калужского государственного университета